Штуф (от  — в значении секция, блок;  — выдалбливать, разбивать, разламывать) — скол, кусок или образец (достаточно крупного размера) горной породы, друзы минералов, руды или другой твёрдый геологический объект, собранный (или препарированный, подготовленный) для исследовательских целей, коллекции или музейного хранения.

Термин 
Термин был внедрён в русский язык немецкими минералогами и горными инженерами на русской службе, а также отечественными студентами, обучавшимися в Германии в конце XVIII — начале XIX века. По словарю Даля, штуф (устаревшее — штуфа) представляет собой «горный кусок», «ручную глыбу» руды или иного ископаемого геологического тела.

В современном немецком языке «штуф» в геологии означает «ярус (стратиграфическое подразделение)» (Stufe  — ступень, полка, слой).

Описание 

Коллекционный штуф может быть произвольного размера и формы, в зависимости от назначения.

Для штуфов горных пород и руды были приняты размеры примерно 10х5х6 сантиметров.

Декоративные коллекционные минералы используются в качестве эффектных штуфов для украшения интерьеров и в музейных экспозициях, их продают в виде сувениров и коллекционных образцов.

Кусок минерала, горной породы или руды бывает, например:
 штуф горного хрусталя — друза с основанием из горной породы
 штуф гранита — крупный скол этой горной породы
 руда штуфная — куски богатой руды, не требующей обогащения
 штуфное опробование (или точечное опробование) — метод опробования полезного ископаемого путём отбора (по сетке или линии) большого количества штуфов.

См. также 

Не путать с другими геологическими терминами: шлиф, шлих, шлам, штрек и шток.

Примечания

Ссылки 
 Штуф — Малый энциклопедический словарь Брокгауза и Ефрона, 1909.
 Штуф — Толковый словарь, 1882.

Геология
Горное дело
Коллекционирование
Минералогия
Геологические термины